Korpusy armijne (ogólnowojskowe) noszące numer „8”:

Polski
 8 Korpus Armijny (LWP) – ze sztabem w Olsztynie

Austro-węgierski
 8 Korpus (1883–1918)

Rosyjski
 8 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego

Niemiecki
 VIII Korpus Armijny (niemiecki)